Příjmení Václavíček nosí více významných osobností:

 Rostislav Václavíček (1946–2022) – český fotbalista, obránce
 Rostislav Václavíček (1972) (* 1972) – český fotbalový obránce
 Václav Vilém Václavíček (1798–1862) – katolický kněz, probošt svatovítské kapituly na Pražském hradě